Crack kan syfta på:

 Crack-kokain – fribasen till drogen kokain
 Crack (programmering) – en metod för att kringgå datorsäkerhetssystem
 Crack (serietidning) – en svensk serietidning

Se även 
Cracker